Тублин — еврейская фамилия. Известные носители:

 Тублин, Валентин Соломонович (род. 1934) — советский и израильский тренер по стрельбе из лука, писатель.
 Тублин, Константин Валентинович (род. 1959) — российский издатель, предприниматель и литератор.
 Тублин, Яков (1935—2011) — советский и израильский поэт, судостроитель. Двоюродный брат Валентина Тублина.